Celosia (Spanisch für Eifersucht) kann stehen für
 Celosia (Architektur) (auch Transenna), eine Form der Fenstergestaltung
 Celosia (Botanik) (deutsch: Brandschopf), eine Pflanzengattung